Натуральне число 904
 904 рік до нашої ери
 904 рік нашої ери